Louis Aubert peut désigner :
 Louis Aubert (1720-vers 1800), peintre et compositeur ;
 Louis Aubert  (1877-1968), compositeur et pianiste;
 Louis Aubert (1878-1944), député de la Vendée et homme de cinéma.